Seder ( – plurale סדרים, sedarim), è un termine che può essere tradotto in lingua italiana con il termine "ordine" o "sequenza", con riferimento ai diversi momenti del rituale di alcune ricorrenze della cultura ebraica:

Festività ebraiche:
il Seder di Pesach è  una cena particolare che si consuma seguendo un ordine rituale ben preciso nelle prime due sere della festa di Pesach (in Israele solo nella prima); durante il seder si legge l'Haggadà, cioè il libro che narra della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù;
il Seder di Rosh HaShana rappresenta l'inaugurazione dell'anno nuovo, uno dei capodanno ebraici: anche creazione dell'uomo, Adamo ed Eva, e prova del sacrificio di Isacco;
Seder di Tu BiShvat, in lingua italiana anche detto Capodanno degli alberi (cfr. anche Arizal-Safed): questo Seder ha evidentemente connotazioni di Cabala ebraica.

Nella Torah:
Una porzione del libro del Tanakh (Bibbia ebraica). Per la Torah, questa porzione riflette il triennale ciclo di lettura, in opposizione all'annuale ciclo di lettura settimanale. Per i Neviìm ed i Ketuvim è una divisione quantitativa del testo.
Termine colloquiale per l'annuale porzione di testo bliblico a cui ci si riferisce in una determinata occasione.

Nei commentari:
L'ordine in cui si pongono i testi della Mishnah: (1) Zeraim, (2) Moed, (3) Nashim, (4) Nezikin, (5) Kodashim, e (6) Tohorot.
L'ordine in cui si pongono i testi del Talmud.
La porzione di commentario in studio (cfr anche Chavruta) in una giornata all'interno di ciascuna Yeshiva.

Nella liturgia ebraica:
L'ordine delle benedizioni e delle preghiere da recitare, parimenti al termine siddur; ad esempio: Il Seder di Rav Amram Gaon.
La procedura di esecuzione di un precetto; ad esempio il seder dello shofar è l'ordine secondo il quale vanno prodotti suoni dalla buccina.

Note

Voci correlate
Capodanni ebraici
Shalosh Regalim

Bibbia ebraica
Pentateuco
Talmud
Festività ebraiche
Preghiere ebraiche
Cabala
Lingua ebraica
Esegesi ebraica
Cucina ebraica